reguła – dające się ująć w sposób sformalizowany działanie, mające zastosowanie w określonej dziedzinie
 w logice i matematyce:
 reguła dowodzenia
 twierdzenie matematyczne
 w naukach przyrodniczych:
 prawa fizyczne
 w językoznawstwie i normatywistyce:
 reguła językowa
 inne
 reguła zakonna

Zobacz też